Marie de Courtenay (1204-après 1222) est une impératrice byzantine de Nicée. Elle appartient à la maison capétienne de Courtenay.

Sa famille
Le père de Marie, , seigneur de Courtenay (vers 1165-1219), est par son père le petit-fils du roi de France . En 1185, par son premier mariage avec  (1170-1192), il devient comte de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre. Leur fille unique Mathilde de Courtenay hérite des trois comtés.

Veuf, Pierre de Courtenay se remarie en 1193 avec Yolande de Hainaut (1175-1219). Elle est la sœur de la reine de France Isabelle de Hainaut (1170-1190) - épouse du roi  -, et des 
empereurs latins de Constantinople  et Henri de Hainaut. Le couple a douze enfants, dont Marie de Courtenay.

Lorsque  Henri de Hainaut meurt sans héritier en 1216, les barons de Constantinople choisissent son beau-frère Pierre de Courtenay pour lui succéder. Mais il est fait prisonnier par le despote d'Épire Théodore Ange Comnène Doukas, et meurt en captivité en 1219. Pendant ce temps, l'impératrice Yolande assure la régence à Constantinople et, pour se ménager un puissant allié, elle négocie le mariage de sa fille Marie avec l'empereur byzantin de Nicée . Théodore répudie sa seconde épouse Philippa d'Arménie et l'union avec Marie de Courtenay a lieu en 1219.

Impératrice et régente
À la mort de Yolande de Hainaut en 1219, son fils Robert de Courtenay (frère de Marie) lui succède. Théodore Lascaris estime que son mariage lui donne des droits sur Constantinople ; il essaie de s'emparer de la ville et attaque Constantinople, avant de conclure un accord avec Robert. Lorsque  meurt en 1222, il n'a pas d'enfant de Marie mais il a eu trois filles d'un premier mariage. Pendant une courte période, Marie de Courtenay est nommée régente de l'empire byzantin, jusqu'à ce que le trône soit attribué à , l'époux d'Irène Lascarine, l'une des filles de Théodore.

L'empereur latin de Constantinople Robert de Courtenay, frère de Marie, meurt en 1228.  (leur plus jeune frère) hérite alors de l'empire latin ; il n'est âgé que de onze ans et Marie assure la régence en son nom.  Elle meurt vraisemblablement quelques mois après (1228).

Ascendance

Notes et références

Bibliographie 

.
.

Articles connexes
 Maison capétienne de Courtenay
 Liste de femmes monarques

Courtenay, Marie de
Naissance en 1204
Maison capétienne de Courtenay
Date de décès incertaine (XIIIe siècle)
Princesse de sang royal française